Le nom Bedingfield peut désigner :
 Deux noms de ville :
 Bedingfield (Suffolk)
 Bedingfield (Géorgie)
 Natasha Bedingfield